Любоми́рская — женская форма польской фамилии .

 Известные носители 
 Любомирская, Изабелла (1733—1816) — польская аристократка, меценат и коллекционер произведений искусства эпохи рококо.
 Любомирская, Лея Давидовна (род. 1973) — русская писательница.
 
 Любомирская, Розалия (1768—1794) — польская княгиня.
 Любомирская, Розалия (1788—1865) — жена графа Вацлава Ржевуского.
 Любомирская, Урсула Екатерина (1680—1743) — польская княгиня, фаворитка Августа Сильного.